Retornaz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aloïse Retornaz (* 1994), französische Seglerin
 Joël Retornaz (* 1983), schweizerisch-italienischer Curler